Села:
 Задільське — Закарпатська область, Мукачівський район
 Задільське — Львівська область, Стрийський район